Mašú může znamenat:

 Mašú (jezero) — jezero na ostrově Hokkaidó v Japonsku
 Mašú (kaldera) — jezero na ostrově Hokkaidó v Japonsku
 Mašú (nádraží) — železniční stanice
 Mašú (asteroid) — asteroid